Левітація в електромагнітному полі Землі та Галактики — теоретична перспективна розробка деяких радянських, українських та інших учених щодо створення літаючого апарату, що долає гравітацію Землі завдяки використанню електромагнітного поля планети. У перспективі він може використовуватись для отримання суттєвого прискорення у відкритому космосі.

Теорія 
Земля має магнітне поле з усередненою індукцією 3⋅10−5 Тл. Магнітні лінії цього поля виходять із північного магнітного полюса та входять до південного. На магнітному екваторі планети вони йдуть паралельно до поверхні Землі. Виникає ідея практичної реалізації космічного ліфта Ціолковського та виведення вантажів на орбіту на магнітному екваторі планети за рахунок сили Лоренца, спрямованої ортогонально поверхні планети та лініям магнітного поля за правилом "лівої руки". Досягти цього можна, взявши пару екранованих заряджених дисків, як описано в роботах Бергульова. Заряд при цьому не перевищуватиме 350 кілокулонів, що реально отримати на практиці. Так, заряд у батареї гібридного двигуна автомобіля перевищує 360 кілокулонів.

Іншою сферою застосування цієї ідеї є створення літаючих апаратів, що левітують в електромагнітному полі планети. Для цього необхідна наявність двох двигунів у подібній машині, що літає: електричного (працює за рахунок сили Кулона) і магнітного (працює за рахунок сили Лоренца). Суперпозиція векторів прискорень цих двох двигунів дозволить отримати суттєве прискорення в будь-якому напрямку в електромагнітному полі Землі. За підрахунками,  політ на подібному апараті від Нью-Йорка до Сіднея займе трохи понад годину. Подібні розробки також представлені в роботах Гайдука та Лемешко.

У разі суперпозиції полів прилеглих галактик прискорення за рахунок сили Лоренца можна також отримати і у відкритому космосі. Індукція магнітного поля там на 5 порядків менше, ніж Землі, що дозволить шляхом розкладання суперпозиції магнітних полів екрануванням отримати прискорення до 0.01g. Неважко порахувати, що, взявши половину шляху на прискорення і половину на гальмування, шлях до Марса за такого прискорення займе 27 днів (під час протистояння планет), до Юпітера - 120 днів, до Сатурна - 170 днів, до Урана - 240 днів, до Нептуна – трохи менше ніж рік, до Проксима Центавра – 64 роки, до зірки, віддаленістю 100 світлових років – 319 років. Перевага даного методу полягає також і в тому, що він дозволяє розвивати в космосі швидкості аж до половини світлової, і після виходу на цю швидкість всі енергетичні системи корабля, за винятком тих, що підтримують життєдіяльність екіпажу, можна буде відключити аж до початку гальмування. Таким чином, енерговитрати при польоті до зірки віддаленістю 100 світлових років і, скажімо, 300 світлових років будуть практично ідентичні. Слід зазначити, що дана концепція дозволяє реалізувати лише субсвітлові польоти зі швидкістю, яка не перевищує половину світлової. Подальше зростання швидкостей призведе до виникнення лімітуючих релятивістських ефектів, зокрема зростання маси, що унеможливить рух на швидкостях, що перевищують половину світлової. Обмеження теорії відносності Ейнштейна ця концепція не оминає, і гіперсвітловий рух на даному двигуні неможливий.

Примітки 

Магнетизм